

Niemcy 
 Düx – kolońska nazwa Deutz, dzielnicy Kolonii

Osoby 
 Andy Düx – niemiecki DJ
 Heinz Düx – niemiecki publicysta

Zobacz też 
 Dux